Магистър ( – наставник, учител) може да се отнася за някое от следните понятия:
 магистър – титла във Византия
 велик магистър – рицарска титла за ръководител на някои рицарски ордени:
 велик магистър на тамплиерите
 велик магистър на Тевтонския орден
 велик магистър на Малтийския орден
 магистър – образователна степен във висшето образование

Вижте също 
 Магистрат

Титли